Чепіль — село в Україні, в Балаклійському районі Харківської області
 Чепіль (Чепель) — річка в Україні, притока Сіверського Дінця

Прізвище 

 Чепіль Володимир Васильович (1971—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чепіль Данило Васильович ( 1953) — український архітектор, краєзнавець, громадський діяч.
 Чепіль Левко Федорович (1927—1953) — кур'єр Проводу ОУН за кордон, лицар Золотого хреста бойової заслуги 2 класу
 Чепіль Марія Василівна ( 1970) — українська спортсменка-пауерліфтер, майстер спорту міжнародного класу.
 Чепіль Марія Миронівна ( 1961) — доктор педагогічних наук, професор.

Див. також 
 Чепель (значення)
Прізвища